Попла́вський — слов'янське, зокрема й українське, прізвище.

Шляхта 
 Поплавські — шляхетські роди.
 Поплавські гербу Древиця.

Персоналії 
 Поплавський Авель ( 1958) — ієрарх Православної церкви Польщі.
 Поплавський Вадим Теодорович (1959—1993) — український комік, актор, учасник комік-трупи «Маски».
 Поплавський Василь (дати народження і смерті невідомі) — український воєначальник.
 Поплавський Євген Валентинович — російський генерал. Воєнний злочинець.
 Поплавський Миколай (1636—1711) — львівський латинський архієпископ.
 Поплавський Михайло Костянтинович (1914—1980) — український радянський живописець.
 Поплавський Михайло Михайлович ( 1949) — український діяч культури.
 Поплавський Олександр Митрофанович (1914—2009) — радянський партійний діяч
 Поплавський Роман Валерійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поплавський Сергій Владиславович (1889—?) — український воєначальник.
 Поплавський Станіслав Гилярович (1902—1973) — генерал армії Збройних Сил СРСР і Польської Народної Республіки, Герой Радянського Союзу.

Жінки 
 Поплавська Марина Францівна (1970—2018) — педагог та акторка
 Поплавська Ядвіга Костянтинівна ( 1949) — радянська та білоруська естрадна співачка, учасниця першого складу ансамблю «Вераси», Народна артистка Білорусі.
 Поплавська Яна Євгенівна ( 1967) — російська актриса.
 Поплавська-Сукачова Генрієтта Іполітівна (1885—1956) — радянська геоботанік і еколог.

Інше 
 Поплавський — хутір у Калачіївському районі Воронезької області Російської Федерації.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища